59. Turniej Czterech Skoczni (niem. 59. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2010/2011 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 28 grudnia 2010, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu na skoczni w Oberstdorfie, który odbył się dzień później. Następnie, 1 stycznia 2011 rozegrano konkurs w Garmisch-Partenkirchen, 3 stycznia w Innsbrucku oraz 6 stycznia w Bischofshofen.

Pierwszy konkurs wygrał Thomas Morgenstern, w drugich zawodach zwyciężył Simon Ammann, w trzecich triumfował ponownie Morgenstern, a w czwartych - Tom Hilde. W klasyfikacji łącznej najlepszy okazał się Morgenstern, a na podium Turnieju Czterech Skoczni stanęli także Ammann i Hilde.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczyła się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizowali tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Legenda:
Q - zwycięzca pary;
LL - lucky loser - zawodnik przegrał rywalizację w parze, ale awansował do serii finałowej.

Oberstdorf

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Innsbruck

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Bischofshofen

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2010 w sportach zimowych
2011 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2010 w Niemczech
2011 w Niemczech
2011 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen